Porgy i Bess, opera Georgea Gershwina
Porgy i Bess (1959.), američki film
Porgy and Bess (album Harryja Belafontea i Lene Horne), 1959.
Porgy and Bess (album Elle Fitzgerald i Louisa Armstronga), 1957.
Porgy and Bess (album Hanka Jonesa), objavljen 1959,
Porgy and Bess (album Milesa Davisa), objavljen 1959.
Porgy & Bess (album Mundella Lowea), 1958.